Sancho is een Spaanse voornaam van Baskische oorsprong (Santxo, Santzo, Santso, Antzo). De vrouwelijke vorm is Sancha en het veel voorkomende patroniem is Sánchez.

Sancho 
Koning van Navarra
 Sancho I van Navarra (ca. 865-925)
 Sancho II van Navarra (?-994), 'Abarca'
 Sancho III van Navarra (990-1035), 'de Grote'
 Sancho IV van Navarra (1040-1076), 'van Peñalen'
 Sancho V: Sancho I van Aragón (1034-1094), 'Ramirez'
 Sancho VI van Navarra (1132-1194), 'de Wijze'
 Sancho VII van Navarra (1154-1234), 'de Sterke'

Hertog van Gascogne
 Sancho I van Gascogne (begin 9e eeuw)
 Sancho II van Gascogne (?-864)
 Sancho III: Sancho Mittara (eind 9e eeuw)
 ??: Sancho II Mittara (9e eeuw)
 Sancho IV van Gascogne (?-ca. 950/955)
 Sancho V van Gascogne (?-955)
 Sancho VI: Sancho Willem van Gascogne (?-1032)

Heerser over Castilië/León
 Sancho I van León (935-966), 'de Dikke', koning van León-Asturië en Galicië
 Sancho I Garcés (965-1017), graaf van Castilië
 Sancho II van Castilië (1037-1072), koning van Castilië
 Sancho III van Castilië (1134-1158), koning van Castilië
 Sancho IV van Castilië (1257-1295), 'de Dappere', koning van Castilië en León

 Sancho van Castilië (1342-1375), prins van Castilië en graaf van Alburquerque

Overige heersers
 Sancho I Ordóñez (ca. 895–929), koning van Galicië
 Sancho I van Portugal (1154-1212), koning van Portugal
 Sancho II van Portugal (1209-1248), koning van Portugal 
 Sancho van Majorca (1276-1324), koning van Mallorca

Overige personen
 Sancho d'Avila (1523-1583), Spaans veldheer
 Sancho de Moncada (17e eeuw), Spaans econoom

Fictief
 Sancho Panza, fictief figuur uit het boek De vernuftige edelman Don Quichot

Anders
 Sancho (dier), een geslacht van vlokreeften
 Sancho (computerspelbedrijf), een computerspelbedrijf wat spellen uitbracht voor de Atari 2600

Sancha 
 Sancha van Castilië (Aragón), koningin van Aragón (echtgenote van Alfons II)
 Sancha van Castilië (Navarra), koningin van Navarra (echtgenote van Sancho VI)
 Sancha van León (1013-1067), koningin van Castilië (echtgenote van Ferdinand I)
 Sancha van Pamplona (?-959), adellijk figuur
 Sancha van Portugal (1180-1229), hoofd van de stad Alenquer en heilige
 Sancha van Provence (ca, 1225-1261), adellijk figuur
 Sancha Aznar van Navarra (10e eeuw), koningin van Navarra (echtgenote van Jimeno Garcés)